Le sac de Dinant peut faire référence au

 Sac de Dinant (1466): le sac de la ville perpétré par les troupes de Charles le Téméraire en 1466.

 Sac de Dinant (1914): le sac de la ville perpétré par la  allemande sous les ordres de Max von Hausen lors de la Première Guerre mondiale.

Voir aussi